Мазапилтепек де Хуарез има више значења:

 Општина Мазапилтепек де Хуарез (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мазапилтепек де Хуарез (Мазапилтепек де Хуарез, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику